Mangual ist der Familienname folgender Personen:

 Ángel Mangual (* 1947), US-amerikanischer Baseballspieler  

 Pepe Mangual (* 1952), US-amerikanischer Baseballspieler (José Manuel "Pepe" Mangual Guilbe)